P87  peut faire référence à :
 Morse (P87), un sous-marin des Forces navales françaises libres ;
 Papyrus 87, un papyrus du Nouveau Testament.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres